Medeski Martin & Wood (или MMW) — основанное в 1991 году джазовое трио из Нью-Йорка (США) в составе клавишника Джона Медески, контрабасиста Криса Вуда и ударника Билли Мартина. В музыке группы заметно влияние джазового фьюжна, фанка, хип-хопа и других современных музыкальных стилей, однако в целом коллектив склоняется к экспериментальному авангардному звучанию с отчетливым акцентированным грувом. Участники группы активно записывали альбомы и концертировали с гитаристом Джоном Скофилдом.

Дискография

Альбомы
 Notes from the Underground (1992)
 It's a Jungle in Here (1993)
 Friday Afternoon in the Universe (J1995)
 Shack-man (1996)
 Farmer's Reserve (1997) 
 Combustication (1998)
 Tonic (2000)
 The Dropper (2000)
 Electric Tonic (2001)
 Uninvisible (2002)
 End of the World Party (Just in Case) (2004)
 Let's Go Everywhere (2008), альбом песенок для детей
 Zaebos: Book of Angels Volume 11 (2008)
 The Radiolarian Series (три альбома, 2008–2009)
 Radiolarians 1 (2008)
 Radiolarians 2 (2009)
 Radiolarians 3 (2009)
 Radiolarians: The Evolutionary Set (2009)
 The Stone: Issue Four (2010) 
 20 (2011)
 Free Magic (2012)
 Juice (2014)

EP
 Bubblehouse (1997)
 Combustication Remix EP (1999)

Сборники
 Last Chance to Dance Trance (Perhaps) (1999)
 Note Bleu: Best of the Blue Note Years 1998–2005 (2006)

DVDs
 Fly in a Bottle (2011)

С Джоном Скофилдом
 A Go Go (1998)
 Out Louder (2006) 
 In Case the World Changes Its Mind (2011)
 Juice (2014)

Примечания 

Джаз-фьюжн